Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 2016./17. je jedanaesti put zaredom osvojio Osijek.

Prva liga

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 9. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (10. – 18. kolo)   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica

Druga liga

Poveznice 
 HNS, 1. HNL za žene

Izvori 
 hns-cff.hr, 1. HNL za žene, pristupljeno 19. lipnja 2017. 
 rsssf.com, Hrvatska - žene 2016./17.
 soccerway.com 1. HNL za žene 2016./17., pristupljeno 19. lipnja 2017. 

2016-17
ž-p